Экономи́ческая психоло́гия — отрасль психологической науки об экономическом поведении и психических процессах человека, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг.

Предметом изучения экономической психологии являются психологические закономерности экономического поведения и взаимодействия между людьми как субъектами экономических отношений.

История 
Впервые понятие «Экономическая психология» было введено французским социологом и криминалистом Габриелем Тардом в труде «Экономическая психология» (La psychologie économique) в 1903-ем году. Он и считается (вместе с американцем Джорджем Катона и с венгром Ласло Гараи) основателем этой междисциплинарной науки.

Задачи экономической психологии 
Экономическая психология ставит своей задачей применение психологического подхода к оценке экономической реальности и разработке соответствующих теории и практики воздействия на экономический мир.

Методы 
Методы (способы получения фактов) экономической психологии — те же, что и в психологии.

Основные разделы экономической психологии 
 Характеристика экономической психологии как отрасли науки
 Предмет экономической психологии
 Объект экономической психологии
 Методы экономической психологии 
 История развития экономической психологии
 Экономическая психология за рубежом
 Экономическая психология в России 
 Представление о человеке в экономической психологии
 Психология собственности
 Психология денег 
 Психологические аспекты потребительского поведения
 Психология богатства и бедности
 Психологическая оценка качества жизни
 Экономическая социализация
 Принятие экономических решений
 Психология инвестиционной деятельности
 Психология домашних финансов
 Психология предпринимательства
 Психолого-экономические аспекты правонарушений
 Психология занятости и безработицы
 Психологические аспекты макроэкономики
 Психолого-экономические аспекты налогов и налогообложения
 Дифференциальная экономическая психология 
 Проблемы экономической психологии в глобальном мире

Организации 
В 2009 году, в городе Саратове, был открыт первый в России Центр психолого-экономических исследований, занимающийся непосредственно вопросами экономической психологии (ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН).

Основным издательским органом ЦПЭИ является междисциплинарный международный рецензируемый научный журнал «Психология и экономика» вышедший в свет в 2008 году (ISSN 2070-4437). Журнал посвящён проблемам интеграции психологического и экономического направлений.

В 2000 году в Калужском государственном университете открыта специализация 02.04.06 — экономическая психология. Основным направлением экономических психологов г. Калуги с 2000 года является Психология потребления (другие названия: Психология потребителей, Психология потребительского поведения).
В 2000 и 2002 годах в Калуге были проведены Всероссийские конференции по экономической психологии «Психология и экономика». Организаторами являлись Российское психологическое общество, Российский гуманитарный научный фонд, Калужский научный центр, Институт Психологии РАН, Калужский государственный педагогический университет.

Примечания

Литература 
 Garai, L. Reconsidering Identity Economics — Human Well-Being and Governance. New York: Palgrave Macmillan (forthcoming)
 Tarde, G. La Psychologie Economique, Paris: Alcan (2 volumes), 1902.
 Андреева Н. А. Экономическая психология М., 2000.
 Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — 459 с.
 Дейнека О. С. Экономическая психология. Спб., 1999
 Журавлев А. Л. Экономическая психология в контексте современной психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. — М.: ИП РАН, 2004. С. 5-21.
 Позняков В. П. Экономическая психология как отрасль психологической науки // Проблемы экономической психологии. Т.1/ Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. — М.: ИП РАН, 2004. С. 43-57.
 Посыпанова О. С. Социальная психология потребления. Учебное пособие — Калуга, Изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2004, 260 с.
 Посыпанова О. С. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителей. Монография — Калуга, Изд-во КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2012, 296 с.
 Проблемы экономической психологии. Том первый. М.; Изд-во «Институт психологии РАН», 2004.
 Проблемы экономической психологии. Том второй. М.; Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.
 Соколинский В. М. Психологические основы экономики. — М.: Б/и, 1999. — 230 с.
 Социальная психология экономического поведения / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. В. Шорохова. М.: Наука, 1999.
 Цветков С. А. Введение в экономическую психологию. — Владимир: Владим. ин-т бизнеса, 2004. 103 с.
 Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса. СПб.: Питер, 2009.-ISBN 978-5-91180-683-5
 Энджел Д., Блекуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. Спб., 1999.

Ссылки 
 Экономическая психология в России
 Экономическая психология в Калуге
 Лаборатория социальной и экономической психологии Института психологии РАН РФ
 Лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
 Научные интернет-конференции «Профессиональное самосознание и экономическое поведение личности»
 Журнал «Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология»

Экономическая психология